Bodenventil bezeichnet verschiedene Arten von Ventilen:
 Bodenventil, ein Ventil am Boden eines Behälters zum Ablassen von Flüssigkeiten
 Bodenventil (auch Leckschraube), ein Ventil am Boden eines Schiffes zum Ablassen von Bilgenwasser oder Fluten des Schiffes; siehe Selbstversenkung#Bodenventil
 Bodenventil, ein Ventil in pneumatischen Systemen um Kavitation zu verhindern; siehe Hauptbremszylinder#Bodenventil
 Bodenventil, ein Ventil des hydraulischen Zweirohrdämpfers; siehe Stoßdämpfer#Zweirohrdämpfer

Siehe auch:
 Flutventil
 Seeventil